Areias ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Areias (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Areias (Ferreira do Zêzere), Gemeinde im Concelho de Ferreira do Zêzere
 Areias (Santo Tirso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santo Tirso
 Areias de Vilar

in Brasilien:
 Areias (Mato Grosso do Sul)
 Areias (São Paulo)

Areias ist der Familienname folgender Personen:
 Rodrigo Areias (* 1978), portugiesischer Filmregisseur
 Rusty Areias (* 1949), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Arias